Leibniz peut renvoyer à :

 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), philosophe et scientifique du .
 Caractéristique de Leibniz ou caractéristique universelle, langue théorisée par Leibniz permettant d'exprimer toutes les pensées
 En mathématiques : 
 Friedrich Leibnütz ou Friedrich Leibniz, juriste et professeur de philosophie du , père du précédent
 Leibniz-Gemeinschaft (communauté scientifique Leibniz, WGL), réseau d'instituts de recherches allemands
 (5149) Leibniz, astéroïde nommé d'après le philosophe du .
 Leibniz, nom de certains biscuits de la marque allemande Bahlsen.

Voir aussi